Nazlı Tolga  ()  este un jurnalist și prezentator de știri turco-olandez.

Biografie 
După ce și-a început cariera de jurnalist în Kanal D pe 31 august 1998, a absolvit în 2003 în jurnalism la Universitatea din Marmara și a găzduit programele de știri ale Kanal D (1998-2002), Show TV (2002-2003), Skytürk. (2003-2007) și FOX (din 3 septembrie 2007 până în 14 iunie 2013). A fost desemnată cea mai bună gazdă turcă în 2011 și 2012 și cea mai de succes gazdă turcă în 2013.

Viata privata 
S-a căsătorit în 2013 cu omul de afaceri olandez Lawrence Brenninkmeyer în Biserica Duhului Sfânt în Istanbul.

După un sejur în Brazilia (2013), în prezent (2017) locuiește la Londra. 

Vorbește turcă, portugheză, olandeză și engleză . Are o soră și o fiică.

A realizat programe TV 

 Kanal D Gece Haberleri ( Kanal D în 1998-2002),
 Nazlı Tolga ile Haber Masası (Skyturk în 2004-septembrie 2007),
 Show Haber (în 2002-2003),
 FOX ON Ana Haber (în 2008-2010),
 Nazlı Tolga ile Fox Ana Haber (în septembrie 2007 - 14 iunie 2013)

Referințe

Legături externe
[

Nașteri în 1979
Jurnaliști turci
Nașteri pe 8 noiembrie